Sorgun en turc est un nom commun qui désigne l'osier :
 Sorgun est un chef-lieu de district de la province de Yosgat en Turquie
  village du district de Keles dans la province de Bursa
 La rivière de Sorgun (Sorgun Deresi, « rivière de l'osier ») dans la province d'Isparta en Turquie. C'est un affluent de fleuve Köprüçay
 Le barrage de Sorgun est construit sur la rivière Sorgun dans la province d'Isparta
 La rivière de Sorgun (Sorgun Çayı, « rivière de l'osier ») dans la province de Bilecik en Turquie. C'est un affluent du fleuve Sakarya